Кошарка за мушкарце на -{XXIV}- Универзијди 2007. у Бангкоку Тајланд била је на програму од 7.а до 17. августа 2007.

Учествовале су 24 репрезентације. Које су у предтакмичењу биле подељене у осам група обележених словима од А до Х, по три екипе. Две првопласиране екипе из ових група у другој фази формирају нове групе тако да екипе из група А и Х формирју групу И, Б и Г групу Ј, Ц и Ф групу К и Д и Е групу Л.

Трећепласиране екипе из предтакмичарских група формирају две вове групе А, Ц, Е и Х групу М, а екипе из група Б, Д, Ф и Г групу Н.

По две првопласиране екипе из група И до Л иду у четвртфинале, а последње две играју за пласман од 9 до 16. места. Првопласиране екиле из група М и Н играју за плсман од 17 до 20 места, а последње две екипе из ових група играју за пласман од 21 до 24 места на кошаркашком турниру.

Предтакмичење 

|}

Друга фаза

Главне групе 

|}

Слабије групе 

|}

Утакмице за пласман од 13 до 24 места

Утакмице за пласман од 9 до 12 места

Полуфинале

Четвртфинале

Утакмице за пласман од 5 до 8 места

Полуфинале

Утакмице за пласман од 1 до 4 места

Полуфинале

Коначни пласман 

Универзијада
Летња универзијада 2007.